El jardín de las delicias puede referirse a:

Arte 
 El jardín de las delicias, una de las obras más conocidas del pintor holandés Hieronymus Bosch (El Bosco), pintada hacia 1500 - 1505.
 El jardín de las delicias, película de 1961 de Ingmar Bergman.
 El jardín de las delicias, película de 1970 de Carlos Saura.
 El jardín de las delicias, una ópera fluxus de Wolf Vostell de 1982.
 El jardín de las delicias, el décimo álbum de estudio de la banda española Los Suaves, de 2005.

Lugares 
 Jardines de las Delicias, jardín del siglo XVIII ubicado en Sevilla (España).
 Jardín de las Delicias, jardín del siglo siglo XIX situado en el Paseo de Recoletos de Madrid.

Otros 
 Hortus deliciarum (jardín de las delicias en latín), un manuscrito medieval ilustrado.